UBV steht für:
 ultraviolette, blaue und visuelle Größenklassen in der Astronomie, siehe UBV-System
 Unabhängiger Bauernverband
 Unabhängiger Behindertenverein
 Unabhängige Bürgervereinigung
 Unabhängige Bürgervertretung
 Universidad Bolivariana de Venezuela
 Unterstützung der Beratung und Vermittlung

UBV